Maredudd ab Owain ap Hywel, koning van Deheubarth (984-999)
 Maredudd ab Owain ab Edwin, koning van Deheubarth (1069-1072)
 Maredudd ab Owain Glyndŵr, deelnemer aan de opstand van zijn vader Owain Glyndŵr tegen de Engelsen begin 15e eeuw